Хэк () — английская фамилия.

Фамилия 
Основная статья: 
По данным 2014 года, фамилия Hack занимала -е место по распространённости в мире: её носили  человека. В нижеследующую таблицу также включены люди с фамилией, передающейся на русский язык как Хак, но с таким же написанием на латинице (немцы, бразильцы, голландцы, австрийцы и венгры).Распространённость фамилии по странам и территориям:

  (1932—2015) — американский живописец, художник-график.
  (1805—1884) — южноафриканский поселенец, фермер, бизнесмен и общественный деятель.
  (род. 1966) — британский историк, академик.
 Хэк, Оливия (род. 1983) — американская актриса телевидения и озвучивания.
  (род. 1951) — американский писатель и сценарист.
  (1843—1923) — австралийский художник, путешественник, пастор, лектор и утопист.
 Хэк, Шелли (род. 1947) — американская актриса театра, кино и телевидения, модель и телепродюсер, полит- и медиа-советник.
Прозвище
Люди, широко известные под прозвищем «Хэк»
 Симпсон, Хэк (1910—1978; наст. имя Гарольд Альфред Симпсон) — канадский хоккеист.
  (1900—1948; наст. имя Льюис Роберт Уилсон) — американский бейсболист.
 Хэкворт, Дэвид Хаскелл (1930—2005) — полковник Армии США, военный журналист, создатель военного отряда «Тигр».

Hack 
Компьютерное
 Hack — язык программирования.
  — видеоигра 1984 года.
 .hack — серия игр.
 .hack — японская мультимедийная франшиза.
 868-HACK — видеоигра 2015 года.
 Hack and slash — жанр компьютерных игр.
Прочее
  — музыкальный альбом (1990) группы .
 .hack//SIGN — аниме-сериал 2002 года.
 Hack/Slash — комиксы.

Прочее 
  — комедийный термин, тип шутки.

См. также 
 Хак
 Хек
 
  — американский фильм 2007 года, название в оригинале — Hack!

Примечания